Шуго́зеро (от вепсского šuh — «шуга») — озеро в Тихвинском районе Ленинградской области. Озеро имеет округлую форму, вытянутую с запада на восток. Длина озера составляет около 4,1 км, средняя ширина — 1,7 км. Единственная вытекающая из озера река Шуйга соединяет Шугозеро с Пашой.

   

Озеро лежит в глубокой котловине и окружено холмистыми берегами. Северный и южный берега отвесные, круто обрывающиеся к воде, западный и восточный — ниже.

Близлежащие населённые пункты 
 Ульяница
 Кузьминка
 Ивановское
 Бурмакино
 Сельцо
 Мошково
 Шугозеро
 Нюрево
 Равдино
 Шуйга
 Погорелец
 Мишуково
 Поречье
 Кошкино
 Макарьино

Примечания 

Бассейн Паши
Озёра Тихвинского района